Люббен (, ) — місто в Німеччині, розташоване в землі Бранденбург. Адміністративний центр району Даме-Шпревальд.

Площа — 119,91 км2. Населення становить  ос. (станом на ).

Демографія

Джерела даних вказані на Wikimedia Commons.

Галерея

Відомі люди 
 Рудольф Марлот (1855—1931) — німецький та південноафриканський ботанік, фармацевт та хімік

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт  

Міста Бранденбургу